Acadian – dawny kanadyjski producent samochodów osobowych z siedzibą w Oshawie
 Acadian – samochód osobowy klasy średniej produkowany pod kanadyjską marką Acadian
 SS Arcadian – brytyjski statek